Sunbeam kan avse 

 Sunbeam (bilmärke) – brittiskt bilmärke med bland annat modellnamnen
 Sunbeam 3 Litre
 Sunbeam Alpine
 Sunbeam Rapier
 Sunbeam Tiger
 Chrysler Sunbeam
 Sunbeam (fartyg) – svenskt k-märkt segelfartyg 
 Sunbeam (mc) – brittisk t motorcykelmärke
 Sunbeam (musikgrupp)  –  tysk musikgrupp

Geografi
 Punta Sunbeam – udde i Chile